Striker (en castellano percutor) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Matt Striker
Fran Striker, escritor estadounidense para radio y cómics

Ficción
Striker (mascota), Mascota de la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos
Hungry Heart: Wild Striker, manga y serie de anime japonesa
Moero! Top Striker, serie de anime franco-japonesa
Big Striker, juego arcade de fútbol 
Striker Manager, juego de fútbol en línea gratuito 
Captain Tsubasa Vol. II: Super Striker, videojuego de fútbol

Además
Armsel Striker, escopeta revólver